Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2022

Минулого року чемпіонами були Барбора Крейчикова та Ражів Рам, але Крейчикова, яка вже вигравала турнір тричі поспіль, вирішила цього року не грати. Партнеркою Рама стала Саня Мірза.

Перемогли в турнірі Крістіна Младенович з Франції та  Іван Додіг з Хорватії, здолавши в фіналі пару австралійців Джеймі Фурліс /  Джейсон Каблер з рахунком 6–3, 6–4.

Дезіре Кравчик намагалася завершити некалендарний Великий шолом у міксті, вигравши минулого року Вікритий чемпіонат Франції, Вімблдон та Відкритий чемпіонат США, але вони з Джо Солсбері поступилися в першому колі.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Інформація про інших учасників

Вайлкарди

Запасні

Знялися
  Белінда Бенчич /  Філіп Полашек → їз замінили  Александра Крунич /  Нікола Чачич

Посилання на джерела

Тур WTA 2022
Тур ATP 2022
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2022